Премьер-лига ЮАР 2013/2014 () — 18-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 2 августа 2013 года и закончился 10 мая 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сезон 2013/14 на сайте Премьер-лиги 
 Чемпионат ЮАР на rsssf.com 

2013/2014
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2013 году
Спорт в ЮАР в 2014 году
Футбол в Африке в 2013 году
Футбол в Африке в 2014 году